Damernas sprint i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji den 9 februari 2014. Tävlingen var som vanligt 7,5 km lång och kördes i individuell start.

Guldmedaljör blev den regerande mästaren från OS 2010, Anastasia Kuzmina från Slovakien.

Resultat

Referenser

Externa länkar 
Biathlonworld.com: Preliminary start times - Olympic Winter Games 2014 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014